Oscar eller Oskar har flere betydninger:

 Oscar (navn)
 Kultur
 Oscar-uddeling – Academy Awards, uddeling af Oscar-statuetten (filmpris)
 Oscar (skak) – en international skakpris
 Oscar (film) – en film fra 1967 med Louis de Funès, genindspillet i 1991 med Sylvester Stallone
 Oskar – en dansk film fra 1962
 Oscar (musical) – en musical af Mike Read om Oscar Wilde
 Oskar & Josefine – en dansk film fra 2005
 Personer
 Oscar 1. af Sverige – konge af Sverige og Norge fra 1844
 Oscar 2. af Sverige – konge af Sverige og Norge fra 1872
 Oscar Bernadotte – svensk prins og søn af Oscar 2. af Sverige
 Oscar Bruun Muus – en dansk Venstre-politiker og handelsminister fra 1910
 Oskar Kokoschka – østrigsk multikunstner
 Oskar Lafontaine – tysk politiker, medlem af Die Linkspartei
 Oscar Peterson – en canadisk jazzpianist
 Oscar Pereiro Sio – en spansk cykelrytter
 Oskar Schindler – forretningsmanden, hvis handlinger affødte filmen Schindlers liste
 Oscar Thorvald Bloch – en dansk læge
 Oscar Tramor – alias for musikeren Manu Chao
 Oscar Wilde – en irsk forfatter
 Oscar (fodboldspiller) – en brasiliansk fodboldspiller
 Andet
 Oscar (bil) – en dansk bil bygget af Ole Sommer.
 Oskarshamn – en by i Sverige